Župnija Špitalič je lahko:

 Župnija Špitalič (Nadškofija Ljubljana)
 Župnija Špitalič (Nadškofija Maribor)